Штат Мексики Халиско является одним из 32 субъектов Мексиканских Соединённых штатов. Он разделён на 125 муниципалитетов.

Примечания 

 
Списки:Мексика